Greta Wassberg (1904-1996) – cantante svedese
 Niklas Jensen Wassberg (2004) – calciatore norvegese
 Roy Wassberg (1970) – allenatore di calcio ed ex calciatore norvegese
 Thomas Wassberg (1956) – ex fondista svedese